Воивози има више значења:

 Воивози (Попешти), насеље у округу Бихор у Румунији
 Воивози (Шимијан), насеље у округу Бихор у Румунији